Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Toulouse » :

 Infanterie
 Le régiment de Toulouse (1684-1737)
 Le régiment de Toulouse (1592-1592)
 Le régiment de Toulouse (1621-1626)

 Cavalerie
 Le régiment de Toulouse cavalerie

Homonymie d'unités militaires